Каничи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Каничи — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Каничи — село в Мазановском районе Амурской области.